

Geografia 
 Montagnone – frazione di Castano Primo, nella città metropolitana di Milano
 Montagnone – altura nel Parco naturale Diecimare in Campania
 Monte Montagnone – rilievo dell'Appennino abruzzese
 Parco del Montagnone – area delle mura di Ferrara destinata a parco pubblico cittadino

Persone 
 Geremia da Montagnone – giudice e preumanista padovano

Altro 
 Funivia del Montagnone – cestovia che sino agli anni settanta collegava Ischia alla località Montagnone
 Montagnone – nobile famiglia padovana